Лептотес () — род многолетних травянистых растений семейства Орхидные.

Аббревиатура родового названия в промышленном и любительском цветоводстве — Lpt.

Некоторые виды широко распространены в культуре.

Распространение и экология 
Бразилия, Парагвай, Аргентина.

Эпифиты во влажных лесах.

Биологическое описание 
Симподиальные растения мелких размеров.

Псевдобульбы маленькие, продолговатые.

Листья цилиндрические.

Соцветия апикальные, как правило короткие, некоторые виды несут до семи цветков.

Цветки довольно велики по сравнению с общими размерами растений, обычно поникающие, у многих видов ароматные. Цветение может продолжаться от десяти до двадцати дней.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 9 видов:

Охрана исчезающих видов 
Все виды рода Leptotes входят в Приложение II Конвенции CITES.

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 Van den Berg C, Smidt EC, Marcal S, 2006, Leptotes vellozicola: a new species of Orchidaceae from Bahia, Brazil. Neodiversity 1. (1): 1-5.
 Campacci MA, 2004, Duas novas orquideas do nordeste Brasileiro. Bol. CAOB no.53. 15-20. View Kew Record reference
 Castro Neto VP, Chiron GR, 2004, Contribution a la connaissance des orchidees du Bresil. Richardiana 4. (2): 73-82
 Christenson EA, 2004, Two new Leptotes species from Brazil. Orchids S. Afr. 35. 52-56
 Venter HJ, 1997, Mighty miniatures: no.18. Leptotes bicolor. S. Afr. Orchid J. 28. (3): 93
 Withner CL, 1993, The Cattleyas and their relatives: vol. 3. Schomburgkia, Sophronitis, and other South American genera. Portland, Or.: Timber Press 136p. ISBN 0-88192-269-2
 Anon., 1982, Leptotes unicolor (Rodr). vol. 3 : Orchideer centre page pullout (2p.)
 Sheehan T, Sheehan M, 1981, Orchid genera, illustrated: 80. Leptotes. Amer. Orchid Soc. Bull. 50. (3): 276—277
 Luckel E, 1977, Leptotes bicolor Lindl. 1833. Tetramicra bicolor (Lindl.) Benth. 1883. Orchidee 28. (5): centre page pullout, lix — lx
 Teuscher H, 1977, Brassavola, Rhyncholaelia, Sophronitis, Sophronitella and Leptotes: 1. Amer. Orchid Soc. Bull. 46. (7): 620—624
 Teuscher H, 1977, Brassavola, Rhyncholaelia, Sophronitis, Sophronitella and Leptotes : 2. Amer. Orchid Soc. Bull. 46. (8): 715—724

Ссылки 
 Видовые очерки и фотографии на сайте Internet Orchid Species Photo Encyclopedia 
 Таксономия на сайте Tropicos

Комнатные растения
Орхидные
Флора Южной Америки
Многолетние травы
Роды чешуекрылых